Oberegger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Oberegger (* 1971), italienischer Komponist und Schriftsteller
 Elmar Oberegger (* 1972), österreichischer Eisenbahnhistoriker
 Josef Oberegger (1896–1969), österreichischer Hütteningenieur und Politiker
 Patrick Oberegger (* 1978), italienischer Biathlontrainer

Siehe auch:
 Oberegg